

Geografia
Flanagan – ghiacciaio della Terra di Ellsworth, Antartide
Flanagan – isola delle isole Vergini americane, Stati Uniti d'America
Flanagan – villaggio dell'Illinois, Stati Uniti d'America

Persone 
Flanagan – modella e attrice inglese
Agnes Flanagan – truccatrice, parrucchiera e attrice statunitense
Barry Flanagan – scultore britannico
Crista Flanagan – attrice e sceneggiatrice statunitense
Dick Flanagan – giocatore di football americano statunitense
Edward J. Flanagan – presbitero ed educatore irlandese naturalizzato statunitense
Fionnula Flanagan – attrice irlandese naturalizzata statunitense
Gaynor Flanagan – cestista australiana
Helen Flanagan – attrice e modella britannica
James Flanagan – canottiere statunitense
Patrick Flanagan – tiratore di fune statunitense
Pauline Flanagan – attrice irlandese
Ralph Flanagan – nuotatore statunitense
Richard Flanagan – scrittore, sceneggiatore e regista australiano
Shalane Flanagan – ex maratoneta e mezzofondista statunitense
Thomas Flanagan – scrittore statunitense
Tom Flanagan – calciatore nordirlandese 
Tommy Flanagan – attore britannico
Tommy Flanagan – pianista jazz statunitense

Altro
Rory Flanagan – personaggio minore della serie televisiva musicale statunitense Glee

Pagine correlate
John Flanagan (disambigua)
Mike Flanagan